Сії́-ле-Лон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на північний схід від Парижа, 95 км на південь від Ам'єна, 65 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 434 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1193,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сії-ле-Лон на сайті французького Національного інституту географії
 Сії-ле-Лон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сії-ле-Лон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сії-ле-Лон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сії-ле-Лон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза